Eelco Gelling (1946), Nederlands bluesgitarist 
 gallon, een Angelsaksische inhoudsmaat
 de vorming van een gel

Zie ook
 Gellings